SMS Hansa – nave corazzata varata nel 1872
 SMS Hansa – incrociatore protetto classe Victoria Louise varato nel 1898